Markéta Holandská (1311 – 23. června 1356) byla hraběnka henegavská a holandská v letech 1345 až 1356, respektive 1354. Jejím otcem byl Vilém III. Holandský a matkou jeho manželka Johana z Valois. V letech 1324 až 1347 byla německou královnou a od roku 1328 císařovnou jako druhá manželka Ludvíka IV.

Život 
Za Ludvíka Bavora se vdala 26. února 1324 v Kolíně nad Rýnem. Manželovi poté porodila deset dětí. V roce 1345 zemřel v bitvě její bratr Vilém II. Henegavský. Z manželství s Johanou Brabantskou se mu narodil pouze syn Vilém, který zemřel ještě v dětství, a tak se po Vilémově nečekaném skonu strhl spor o dědictví. Švagr Ludvík Bavor využil svého císařského postavení, prohlásil Vilémovy země za uprázdněné léno spadlé na říši, pominul nároky svých dvou švagrových (včetně anglické královny Filipy) a přiřkl je své choti Markétě. Markéta se v roce 1346 odebrala do Holandska, aby tam zajistila své postavení

Když Ludvík IV. 11. října 1347 zemřel, zůstalo po něm šest synů. Ti si rozdělili dědictví, včetně Holandska a Henegavska. Do roku 1353 bratři přenechali Holandsko a Henegavsko Vilémovi. Markéta sice rezignovala ve jeho prospěch, roku 1350 ji holandští šlechtici povolali zpět. Vilém ji nevyplatil, a tak s ním několik let bojovala o moc. V roce 1351 ji podpořil švagr Eduard III. Anglický, ale Vilém její stranu rozhodně porazil u Vlaardingenu o několik týdnů později. Eduard III. změnil strany a Markéta byla nucena v roce 1354 se synem uzavřít mír. Vilém se stal hrabětem holandským a ze Zeelandu, Markéta měla do konce života zůstat henegavskou hraběnkou.

Markéta zemřela o dva roky později, v roce 1356, a jejím dědicem se stal Vilém.

Potomci 
 Markéta Bavorská (1325–1374)
 ⚭ 1351 Štěpán z Anjou (1332–1354), vévoda slavonský, chorvatský, dalmátský a transylvánský
 ⚭ 1356 Gerlach von Hohenlohe
 Anna Bavorská (1326–1361), ⚭ 1339 Jan I. Dolnobavorský (1329–1340)
 Ludvík VI. Bavorský (1328–1365), vévoda hornobavorský, markrabě a kurfiřt braniborský
 ⚭ 1345 Kunhuta Polská (1334–1357)
 ⚭ 1360 Ingeborg Meklenburská (1343/45–1395)
 Alžběta Bavorská (1329–1402)
 ⚭ 1350 Cangrande II. della Scala (1332–1359), pán Verony
 ⚭ 1362 Oldřich z Württemberku
 Vilém I. Bavorský (1330–1389), hrabě henegavský, zeelandský a holandský, ⚭ 1352 Maud z Leicesteru (1339–1362)
 Anežka Bavorská (1335–1352), jeptiška
 Albrecht I. Bavorský (1336–1404), vévoda Dolního Bavorska, hrabě henegavský, zeelandský a holandský
 ⚭ 1353 Markéta Břežská (1342–1386)
 ⚭ 1394 Markéta Klevská (1375–1411)
 Ota V. Bavorský (1340–1379), bavorský vévoda, braniborská markrabě a kurfiřt, ⚭ 1366 Kateřina Lucemburská (1342–1395)
 Beatrix Bavorská (1344–1359), ⚭ Erik XII. Magnusson (1339–1359), švédský protikrál
 Ludvík (1347–1348)

Vývod z předků

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Avesnes
Manželky panovníků Svaté říše římské
Holandská a zeelandská hrabata
Henegavská hrabata
Pohřbení ve Valenciennes
Narození v roce 1311
Úmrtí v roce 1356
Ženy
Úmrtí 23. června